Příjmení Havlasa nosí více významných osobností:

 Bohumil Havlasa (1852–1877) – český novinář, spisovatel a dobrodruh
 Jan Havlasa (1883–1964) – český spisovatel
 Quido Havlasa (1839–1909) – český hudební skladatel, pedagog, sbormistr a varhaník

Externí odkazy